Эступиньян () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эступиньян, Виктор (род. 1988) — эквадорский футболист, нападающий.
 Эступиньян, Оскар (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Эступиньян, Первис (род. 1998) — эквадорский футболист.
 Эступиньян Басс, Нельсон (1912—2002) — эквадорский писатель.